Landau může odkazovat k:

Města 
 Landau in der Pfalz – město v německé spolkové republice Porýní-Falc
 Landau an der Isar – město v Bavorsku
 Landau (Bad Arolsen) – bývalé samostatné město, od roku 1972 část města Bad Arolsen v severním Hesensku

Lidé 
 Edmund Landau (1877–1938) – německý matematik
 Ergy Landau (1896–1967) – francouzská fotografka maďarského původu
 Chajim Landau (1916–1981) – izraelský politik, člen Knesetu, ministr izraelské vlády a člen organizace Irgun
 Jechezkel Landau (1713–1793) – pražský vrchní rabín a jeden z nejvýznamnějších rabínů všech dob
 Jicchak HaLevi Landau Segal (1688–1767) – krakovský vrchní rabín
 Joachim Landau (1821–1878) – rakouský právník a politik z Haliče
 Juliet Landau (* 1965) – americká herečka
 Lev Davidovič Landau (1908–1968) – sovětský fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Martin Landau (1931–2017) – americký herec a producent
 Michael Landau (* 1958) – americký kytarista a zpěvák
 Moše Landau (1912–2011) – izraelský soudce a předseda Nejvyššího soudu Státu Izrael
 Rudolf Adam von Hackelberg-Landau (1816–1903) – rakouský šlechtic a politik ze Štýrska
 Uzi Landau (* 1943) – izraelský politik, poslanec a ministr
 Nathan Landau, postava z románu Sophiina volba

Vozidla 
 Landauer (kočár)
 Landauer (automobil)
 Ford Landau – vyráběn v Brazílii v letech 1971–1983

Německá příjmení
Židovská příjmení